Help! Help! é um filme mudo dos Estados Unidos de comédia, realizado em 1912, dirigido por Mack Sennett e Dell Henderson. A produção foi filmada em Califórnia, Estados Unidos.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco